Tsurumi bezeichnet:
 einen Stadtbezirk Ōsakas: Tsurumi-ku (Osaka)
 einen Stadtbezirk Yokohamas: Tsurumi-ku (Yokohama)
 dessen Bahnhof: Bahnhof Tsurumi
 einen Fluss in Japan: Tsurumi (Fluss)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Ōita: Tsurumi (Ōita) (eingemeindet nach Saiki)
 einen japanischen Hersteller von Schmutzwasserpumpen: Tsurumi Seisakusho (Tsurumi Pump)
 

Tsurumi ist der Familienname folgender Personen:
 Atsuko Tsurumi (* 1951), japanische surrealistisch-impressionistische Künstlerin
 Shūji Tsurumi (* 1938), japanischer Geräteturner
 Tsurumi Shunsuke (1922–2015), japanischer Philosoph und Gesellschaftskritiker
 Tomoyoshi Tsurumi (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Toshitaka Tsurumi (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiro Tsurumi (* 1935), japanischer Ökonom
 Tsurumi Yūsuke (1885–1973), japanischer Kritiker, Schriftsteller und Politiker